Naaldwijk steht für:

 eine ehemalige Gemeinde auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Sliedrecht, Südholland
 eine ehemalige Gemeinde auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Westland, Südholland